Европейското първенство по футбол през 2024 г. ще се проведе в Германия. Футболните федерации на двете страни трябва да представят плановете си за организацията на първенството до април 2018 г., а УЕФА обяви организатора през септември 2018 г. След като първенството през 2021 г. ще се проведе в 12 европейски града, форматът на първенството се връща към стандартния с организация от една държава.

Източници

Външни препратки